La Copa d'Europa d'Hoquei Herba femenina és la màxima competició oficial d'hoquei sobre herba per a clubs femenins que es disputa a Europa. Té periodicitat anual. Es disputa des de l'any 1974.

Historial 
 1974: Harvesteüder THC 
 1975: Amsterdam H&BC 
 1976: Amsterdam H&BC 
 1977: Amsterdam H&BC 
 1978: Amsterdam H&BC 
 1979: Amsterdam H&BC 
 1980: Amsterdam H&BC 
 1981: Amsterdam H&BC 
 1982: Amsterdam H&BC 
 1983: H.G.C. 
 1984: H.G.C. 
 1985: H.G.C. 
 1986: H.G.C. 
 1987: H.G.C. 
 1988: Amsterdam H&BC 
 1989: Amsterdam H&BC 
 1990: Amsterdam H&BC 
 1991: H.G.C. 
 1992: Amsterdam H&BC 
 1993: Rüsselsheim 
 1994: H.G.C. 
 1995: SV Kampong 
 1996: SV Kampong 
 1997: Berliner HC 
 1998: Rüsselsheim 
 1999: KTHC Stadion Rot-Weiss 
 2000: HC's-Hertogenbosch 
 2001: HC's-Hertogenbosch 
 2002: HC's-Hertogenbosch 
 2003: HC's-Hertogenbosch 
 2004: HC's-Hertogenbosch 
 2005: HC's-Hertogenbosch 
 2006: HC's-Hertogenbosch 
 2007: HC's-Hertogenbosch 
 2008: HC's-Hertogenbosch 
 2009: HC's-Hertogenbosch 
 2010: HC's-Hertogenbosch 
 2011: HC's-Hertogenbosch 
 2011: Larensche MHC

Enllaços externs 
 Web de la Federació europea

Hoquei Herba
Europa